

Sigle 
 Computer and Video Games – rivista britannica di videogiochi

Codici 
 CVG – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Cincinnati, Covington/Cincinnati, Stati Uniti
 cvg – codice ISO 639-3 della lingua chug